Gilo – quartiere di Gerusalemme
 Gilo – processore Intel
 Gilo – pianta del genere Solanum